В отличие, например, от Германии или Австрии, в Швейцарии статус города не имеет большого значения.

До 2014 года городами (, , ) считались коммуны с населением более 10 000 человек. С 2014 года  (BFS) использует новый алгоритм (, ) для определения того, можно ли называть муниципалитет городом; теперь это зависит не только от населения. В настоящее время BFS считает 162 коммуны городами. В сборники статистических данных также могут быть включены и другие города, признаваемые такими исторически. Так, в сборнике 2022 года приведены данные о 170 городах, в том числе 162 по определению BFS и 8 исторических городах.

Называть ли себя «городом», каждый муниципалитет решает по собственному усмотрению. Некоторые крупные сообщества предпочитают термин «Gemeinde», даже если их население превышает 10 000 человек, например Кёниц с населением около 40 000 человек. И наоборот, есть множество малых городов (), в которых проживает всего несколько тысяч или даже сотен жителей, но по историческим причинам они называют себя «городами», потому что, например, им был предоставлен городской устав много веков назад (например, Лёк). Обычно город также является коммуной. Исключениями являются, например, Рапперсвиль (слился в 2007 году с Йоной в коммуну Рапперсвиль-Йона) и Верденберг (с 1803 года часть коммуны политического муниципалитета Грабс).

Крупнейшие города Швейцарии 

Города с населением:

  — от 40 000 до 59 999 чел.
  — от 60 000 до 79 999 чел.
  — от 80 000 до 99 999 чел.
  — от 100 000 до 199 999 чел.
  — от 200 000 до 399 999 чел.
  — от 400 000 и более чел.

Список городов 
Ниже приведён список городов согласно статистическому сборнику 2022 года: приведены данные о 170 городах, в том числе 162 по определению BFS и 8 исторических городах.

Население за все годы приведено в границах муниципалитетов по состоянию на 2021 год. Так, например, население Невшателя включает присоединённые к нему в 2021 году ,  и , а население Муртена не включает присоединённые к нему в 2022 году ,  и Клавалейр.

 Курсивом выделены города, не соответствующие критериям BFS.
 Столицы кантонов подчёркнуты.

Примечания 

Швейцария
Списки:Швейцария